Diemen steht für:
 Diemen, Gemeinde in der Provinz Nordholland, Niederlande
 Diemen (Motorradhersteller), ehemaliger spanischer Motorradhersteller
 Cape Maria van Diemen, Kap in Neuseeland
 Van-Diemen-Land, bis 1855 die Bezeichnung für Tasmanien
 Galerie van Diemen, im Jahr 1918 in Berlin gegründete und im Jahr 1933 arisierte Kunstgalerie
 Van Diemen International, ehemaliger britischer Rennwagenhersteller (1973–2002)
 River Van-Diemen, mutmaßlicher oder früherer Fluss im Bundesstaat Queensland, Australien

Diemen ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio van Diemen (1593–1645), Generalgouverneur von Niederländisch-Ostindien.
 Ursula van Diemen (1897–1988), deutsche Opernsängerin (Sopran) und Schauspielerin

Siehe auch:
 Dieme